Мальдона́до () — испанская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Мальдонадо, Алехандра (род. 1963) — мексиканская актриса и телеведущая.
 Мальдонадо, Лейоми (род. 1987) — пуэрто-риканская танцовщица, модель и инструктор.
 Мальдонадо, Джанкарло (род. 1982) — венесуэльский футболист, нападающий.
 Мальдонадо, Клаудио (род. 1980) — чилийский футболист.
 Мальдонадо, Мартин (род. 1986) — пуэрто-риканский бейсболист.
 Мальдонадо, Орландо (род. 1959) — пуэрто-риканский боксёр.
 Мальдонадо, Пастор (род. 1985) — венесуэльский автогонщик.
 Мальдонадо, Педро Висенте (1704—1748) — южноамериканский ученый-геодезист, физик, математик, астроном, топограф и географ.
 Мальдонадо, Сара (род. 1980) — мексиканская актриса.
 Мальдонадо, Томас (1922—2018) — аргентинский дизайнер и живописец.
 Мальдонадо, Фабио (род. 1980) — бразильский боец смешанных боевых искусств.
 Овалье Мальдонадо, Эдгар Хустино (род. 1944) — гватемальский военный и политик.
 Давалос-и-Мальдонадо, Магдалена (1725—1806) — южноамериканский ученый, литературный и общественный деятель.
 Мальдонадо-и-Давалос, Мариано (1851—1921) — испанский государственный деятель.

Топоним 
 Мальдонадо — город в Уругвае.
 Мальдонадо — департамент в Уругвае.

См. также 
 Жуан Малдонадо (также Жуан; род. 1982) — бразильский футболист, защитник